Защита Лужина:

 «Защита Лужина» — один из наиболее известных романов Владимира Набокова.
 «Защита Лужина» — художественный фильм 2000 года нидерландского режиссёра Марлен Горрис.